Islamisme radical peut faire référence à :
 Djihadisme ;
 Fondamentalisme islamique ;
 Salafisme djihadiste ;
 Terrorisme islamiste ;
 Wahhabisme.

Notes et références